Qajarīyeh-ye Yek kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qajarīyeh-ye Yek (ort i Iran), Khuzestan, 
 Qajarīyeh-ye Do, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar